Persone apparse su Playmen – periodo 1967-1970
 Persone apparse su Playmen – periodo 1971-1980
 Persone apparse su Playmen – periodo 1981-1990